Frank Weijers (1967), Nederlands voetballer
 Guido Weijers (1977), Nederlands cabaretier
 Jeu Weijers (1927-1998), Nederlands componist, dirigent en saxofonist
 Marthe Weijers (1989), Nederlands danseres en choreograaf
 Niña Weijers (1987), Nederlands schrijver
 Steef Weijers (1929), Nederlands politicus